

Freguesias de Portugal 
 Urrós (Mogadouro)
 Urrós (Torre de Moncorvo)
 Urrós e Peredo dos Castelhanos

 Ou ainda
 Urrô (Arouca)
 Urrô (Penafiel)

Desambiguações de topônimos